

Toponyme

Canada 
 Cowley, village de la province canadienne d'Alberta ;
 Usine d'Oxford, l'usine automobile créée par Morris et actuellement exploitée par BMW pour y produire la Mini.

États-Unis 
 Comté de Cowley, au Kansas ;
 Cowley, municipalité du Wyoming.

Royaume-Uni 
 Cowley, village anglais situé dans le Gloucestershire ;
 Cowley, localité voisine d'Oxford, en Angleterre ;
 Cowley, banlieue de Londres, dans le borough de Hillingdon, en Angleterre.

Patronyme 
Cowley est le nom de famille de
 Abraham Cowley (1618 - 1667), poète anglais ;
 Bill Cowley (1912 - 1993), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gillian Cowley (née en 1955), joueuse de hockey sur gazon zimbabwéenne ;
 Hannah Cowley (1743 - 1809), dramaturge anglaise et poétesse ;
 Patrick Cowley (1950 - 1982), musicien ;
 Percy Cowley (1886 - 1958), juge et un homme politique de l'Île de Man ;
 Teresa Cowley (morte en 1914), religieuse, infirmière et éducatrice ;
 Tim Cowley (né en 1978), joueur de rugby ;
 Tori Cowley (née en 1988), joueuse canadienne de beach-volley

Personnage de fiction
 Prudence Cowley, personnage d'Agatha Christie.

Homonymie de patronyme
Toponyme évoquant un animal